Niccolò Cirillo (1671-1735), médecin napolitain ;
 Domenico Maria Leone Cirillo (1739-1799), naturaliste et médecin italien ;
  (1921-2017), personnalité politique italienne ;
 Bruno Cirillo (1977-), joueur de football italien ;
 Christophe Cirillo, auteur-compositeur-interprète français.

Autres 

 Enlèvement de Ciro Cirillo